Webb kan syfta på följande:

 Webb, ett engelskt efternamn
 World Wide Web

Geografi

Antarktis 

 Webb Island, ö, 
 Cape Webb, udde,

USA 

 Webb, Alabama, ort, Houston County, 
 Webb, Mississippi, ort, Tallahatchie County, 
 Webb, Iowa, ort, Clay County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar